Chilia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chilia (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Chilia (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Chilia (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

 Chilia Benei, Dorf im Kreis Bacău
 Chilia Veche, Gemeinde im Kreis Tulcea

sowie
 Kilija (rumän. Chilia Nouă), ukrainische Stadt am nördlichen Ufer des Kilijaarmes, eines Deltamündungsarms der Donau.
 Chilia (Gattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Töpfervögel

Chilia ist außerdem:

 Name einer Ortschaft und eines Distrikts in Peru, siehe Distrikt Chillia